Une désignation est une sorte de convention pour nommer, représenter, classer…

Désignations en astronomie

Un nombre croissant d'objets célestes aux propriétés observationnelles variées et de nature différente est détecté en astronomie. En vue d'uniformiser dans une certaine mesure la classification et la dénomination de ces objets, un certain nombre de désignations ont été utilisées. Toutes ces désignations ne sont pas figées, et peuvent avoir à être réévaluées à mesure que le nombre d'objets augmente et les détails de leurs propriétés s'affinent. Voir par exemple
 Désignation stellaire
 Désignation de Bayer (désignation stellaire)
 Désignation de Flamsteed (désignation stellaire)
 Désignation des étoiles variables
 Désignation des planètes mineures
 Désignation des sources de rayons X
 Désignation des sources d'ondes radio
 Désignation des pulsars
 Désignation des rémanents de supernova
 …

Désignations en technique 
En technique, la désignation fait référence à la notation abrégée qui permet de définir un élément de façon claire et précise :
 pour les matériaux : Désignation des métaux et alliages
 pour les vis : Désignation des vis (par ex. Vis H M6 - 30)
 …

Norme